Hofberger ist der Name von

 Anton Hofberger, Bürgermeister von Altomünster
 Berta Hofberger (1903–1988), Journalistin und Schriftstellerin
 Peter Hofberger, Bürgermeister von Altomünster
 Ulrike Merten (* 1951 als Ulrike Hofberger), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Hofberg